Bischofegg ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Bischofegg (Marktgemeinde Eibiswald), Ortschaft in der Marktgemeinde Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Bischofegg (Gemeinde Seiersberg-Pirka), Ortschaft in der Gemeinde Seiersberg-Pirka, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark